Rallicula — род птиц из семейства Sarothruridae.

Виды 
В состав рода включают четыре вида птиц:
 Rallicula rubra
 Rallicula leucospila
 Rallicula forbesi
 Rallicula mayri

Все виды рода ранее включались (а некоторыми специалистами — до сих пор включаются) в состав рода Rallina. Все они обитают на острове Новая Гвинея, являясь его эндемиками (обитающие в принадлежащей Индонезии западной части острова Rallicula leucospila одновременно являются эндемиками Индонезии). Живут в тропических горных лесах. Эти птицы пока плохо изучены, данные об их поведении и рационе фрагментарны.

Всем входящим в состав данного рода видам МСОП присвоен охранный статус LC или NT.

Примечания 

Sarothruridae
Роды птиц